

Geografia
Kirkman – città dell'Iowa, Stati Uniti

Persone
Robert Kirkman – fumettista statunitense
Sidney Kirkman – generale inglese
Thomas Kirkman – matematico inglese